О́риндж () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Орландо.

В Плимуте, расположена штаб-квартира железной дороги Florida Central Railroad.

История 

В 1821 году Флорида состояла из двух округов: Эскамбиа на западе и Сент-Джонс на востоке. В 1824 году южные области округа Сэнт-Джонс были выделены в округ Москито, который занимал обширные территории в центральной части Флориды. В 1845 году, когда Флорида стала штатом, округ был переименован в Ориндж. Позже из его состава выделились округа Оцеола, Семинол и Волуси.

Название округа было выбрано по названию главного производимого в округе продукта — апельсина ( — апельсин). В период наибольшего расцвета в начале 1970-х годов около 320 км² плантаций округа были засажены цитрусовыми.

Примечания 

Округа Флориды